Турнир претендентов 1956 — шахматный турнир для определения соперника М. М. Ботвинника в матче за звание чемпиона мира 1957 года.

Проводился в Амстердаме с 27 марта по 1 мая 1956 г. среди 10 участников в 2 круга. 10-й и 11-й туры игрались в Леувардене. Главный арбитр – экс-чемпион мира М. Эйве (Нидерланды).

К участию в турнире были допущены победитель турнира претендентов 1953 В. В. Смыслов и 9 победителей межзонального турнира 1955.

В. В. Смыслов второй раз подряд выиграл претендентский турнир и стал соперником чемпиона мира.

Турнирная таблица

Литература
 Filip M. Turnaj kandidátů mistrovství světa : Amsterodam 1956. Praha, 1958. 237 с.
 Турнир гроссмейстеров в Амстердаме : Сборник партий соревнования претендентов на матч с чемпионом мира по шахматам, которое происходило в Голландии с 27 марта по 1 мая 1956 г. / [Авт.-сост. Л. Абрамов]. — М. : Физкультура и спорт, 1958. — 179 с.
 

Турнир претендентов по шахматам
1956 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1956 году
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Спортивные соревнования в Леувардене
Март 1956 года
Апрель 1956 года
Май 1956 года